Podnoszenie ciężarów na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018 – jedna z dyscyplin podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018 w Gold Coast. Rozegrano 16 konkurencji, które odbyły się w dniach 5–9 kwietnia 2018 roku w Carrara Sports and Leisure Centre.

Uczestniczące państwa 
W podnoszeniu ciężarów podczas igrzysk wystąpiło 206 zawodników z 35 państw.

Medaliści 
Źródło:

Tabela medalowa 
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 Podnoszenie ciężarów na oficjalnej stronie igrzysk

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018
Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018